

Cinéma 

 La Ligne droite, film réalisé par Jacques Gaillard, sorti en 1964.
 La Ligne droite, film réalisé par Régis Wargnier, sorti en 2011.

Littérature 
 La Ligne droite, un roman d'Yves Gibeau paru en 1957.